Эпит () имя нескольких лиц в древнегреческой мифологии:

 Эпит (сын Гиппофоя) — царь Азании в Аркадии.
 Эпит (сын Элата) — царь Аркадии.
 Эпит (сын Кресфонта) — царь Мессении, известный как Телефонт.
 Эпит (сын Нелея) — сын Нелея и внук Кодра, основатель Приены.
 Эпит — один из защитников Фив во время осады города, известной как Семеро против Фив.
 Эпит — отец Тлесенора и Пирифоя.
 Эпит — троянец, отец Перифанта.
 Эпит — троянец, спутник Энея.
 Эпит — у Диодора и Овидия имя Атиса Сильвия, царя Альба-Лонги.
Эпит — эпитет Гермеса в Тегее.

Примечания